Grand Theft Auto: London 1961 (GTA: London 1961) — безкоштовно розповсюджуваний додаток для відеогри Grand Theft Auto: London 1969, включає 22 нових види транспортних засобів, нові діалоги і багатокористувацьку карту з місцем дії в Манчестері. Є другим за рахунком доповненням до Grand Theft Auto 1.

Як і Grand Theft Auto: London 1969, гра побудована на рушію Першої Grand Theft Auto. Місцем дії гри є Лондон, час дії — за вісім років до початку подій GTA: London 1969.

На відміну від попереднього доповнення, Grand Theft Auto: London 1961 вийшла тільки для персональних комп'ютерів і доступна для безкоштовного скачування. Доповнення займає всього 7 Мб і вимагає встановленої Grand Theft Auto: London 1969. Grand Theft Auto: London 1961 є найменш відомою частиною в серії Grand Theft Auto, в основному через відсутність реклами і малопомітним посиланням на сайті компанії.

Посилання 
 Офіційний вебсайт  

Grand Theft Auto